Buquoy steht für:

 Buquoy Name eines Adelsgeschlechtes französischen Ursprungs
 Gérard Buquoy (* 1944), französischer Bildhauer und Medailleur
 Palais Buquoy, Palais im Zentrum von Prag 

Siehe auch:

 Bucquoy